Enrique de Castilla puede referirse a:

 Enrique I de Castilla (1204-1217) Rey de Castilla entre 1214 y 1217, hijo de Alfonso VIII de Castilla y de Leonor de Plantagenet; 

 Enrique de Castilla el Senador (1230-1303). Infante de Castilla, hijo de Fernando III el Santo, rey de Castilla y León, y de la reina Beatriz de Suabia. Tutor del rey Fernando IV el Emplazado durante su minoría de edad;

 Enrique de Castilla (1288-1299). Infante de Castilla, hijo de Sancho IV el Bravo, rey de Castilla y León, y de la reina María de Molina;

 Enrique II de Castilla (1333/1334-1379), también llamado Enrique de Trastámara. Rey de Castilla entre 1367 y 1379. Hijo de Alfonso XI de Castilla y Leonor de Guzmán;

 Enrique de Castilla (1377-1404). Hijo ilegítimo de Enrique II de Castilla y de Juana de Sousa. Fue duque de Cabra y de Medina Sidonia.